Wall (« mur » en anglais) peut faire référence à :

Patronyme 

 Barbara Wall (1948-), joueuse de squash australienne
 Charles Terence Clegg Wall (1936-), mathématicien britannique
 Donald Dines Wall, (1921-2000), mathématicien américain
 Frank Wall (1868-1950), herpétologiste britannique
 Jeff Wall (né en 1946), photographe canadien
 
 
 Kirsten Wall (née en 1975), curleuse canadienne
 Larry Wall (1954-), informaticien américain
  (1747-1824), médecin britannique
 Mick Wall (1958-), journaliste musical anglais
 Nick Wall (2000-), joueur de squash anglais
 Patrick David Wall (1925-2001), neurophysiologiste britannique
 Robert Wall (1939-2022), acteur, cascadeur, écrivain et producteur américain
 Sina Wall (1989-), joueuse de squash allemande
 Tamara Wall (née en 1977), actrice britannique

Toponymes 

 Wall, une localité du Dakota du Sud, aux États-Unis.
 Wall, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 , une localité dans le Staffordshire en Angleterre, sur un site romain qui s'appelait Letocetum
 Wall, un village du Cameroun

Autres 
 Wall, une commande Unix qui permet d'envoyer des messages.

Voir aussi 

 
Patronyme anglais